W Polsce:
 Broniewice – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. inowrocławskim, w gminie Janikowo
 Broniewice – część wsi Szeligi  w woj. świętokrzyskim, w pow. starachowickim, w gminie Pawłów
 Broniewice – gromada z siedzibą w Broniewicach